Мирный — посёлок в Ивантеевском районе Саратовской области в составе Ивантеевского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 14 километров по прямой на запад-юго-запад от районного центра села Ивантеевка.

Население 

Постоянное население составляло 253 человека в 2002 году (русские 59 %, казахи 29 %).

Примечания 

Населённые пункты Ивантеевского района